Leucușești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Leucușești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Leucușești (Timiș), Dorf im Kreis Timiș